Louis Dupré (1689 - 1774), chorégraphe français
 Louis Dupré (1789 - 1837), peintre français
 Louis Dupré (* 1926), philosophe américain